W Polsce 
 Jędrzejówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj 
 Jędrzejówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Jędrzejówka – gromada